Portes kan syfta på:
 Portes, Eure
 Portes, Gard